Ліврі́-Гарга́н, Ліврі-Ґарґан () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 16 км на північний схід від Парижа, 8 км на схід від Бобіньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 16758 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 41671,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Грегорі Арнолен (*1980) — французький футболіст, захисник.
 Жан Пензер (1927) — французький кінооператор.

Галерея зображень

Посилання 

 Мерія 
 Туристичне бюро муніципалітету Ліврі-Гарган 
 Віртуальна екскурсія
 [ Розташування муніципалітету Ліврі-Гарган на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені